Galasso puede hacer referencia a:
 Galasso Galassi: pintor italiano 
 Michael Galasso: compositor estadounidense
 Norberto Galasso: escritor argentino

Autores de nombres científicos 
 Galasso - '''Gabriele Galasso (1967-) botánico italiano